L'homogénéité a différents sens en fonction des domaines mathématiques.

En analyse
 Fonction homogène
 Équation différentielle homogène
..

En géométrie
 Espace homogène
..

En algèbre
 Polynôme homogène
..

en:Homogeneity (disambiguation)#Mathematics